Ольга Преображенская: Преображенская, Ольга Ивановна (1881—1971) — русская актриса театра и кино, кинорежиссёр и педагог.
 Преображенская, Ольга Иосифовна (1871—1962) — русская балерина, педагог.